Чувак может означать:

 Чувак — жаргонный синоним слов «парень», «юноша», «мужчина».
 «Чувак» () — игровой полнометражный фильм на якутском языке в жанре криминальной комедии режиссёра Владимира Мункуева (Россия, 2017).
 «Чувак» () — комедийно-драматический фильм режиссёра Оливии Милч (США, 2018).
 КовиВак — вакцина с рабочим именем ЧуВак.

См. также 
 Чуваки (значения)